Hidaka (gemeente in Hokkaido), een gemeente in de Japanse prefectuur Hokkaido.
 Hidaka (gemeente in Wakayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama.
 Hidaka (district in Hokkaido), een district in de subprefectuur Hidaka in Hokkaido.
 Hidaka (district in Wakayama), een district in de Japanse prefectuur Wakayama.
 Hidaka (Hyogo), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo.
 Hidaka (Kochi), een dorp in de Japanse prefectuur Kochi.
 Hidaka (provincie), een voormalige provincie van Japan
 Hidaka (Saitama), een stad in de Japanse prefectuur Saitama.
 Hidaka (subprefectuur), een subprefectuur in de Japanse prefectuur Hokkaido.
 Hidaka-lijn, een spoorlijn van de Hokkaido Railway Company 
 Hidaka-autosnelweg, een Japanse autosnelweg